Hruba Przehyba – przełęcz w Tatrach Zachodnich
 Hruba Przehyba – przełęcz w Tatrach Wysokich